Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Давид Налбандян (Третий раунд)
  Иван Любичич (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Первый раунд)
  Гильермо Кориа (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Полуфинал)
  Давид Феррер ''(Четвертьфинал)

<li>  Николас Кифер (Третий раунд)
<li>  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Полуфинал)
<li>  Себастьян Грожан (Второй раунд, отказ)
<li>  Яркко Ниеминен (Первый раунд)
<li>  Томми Робредо (Четвертьфинал)
<li>  Томаш Бердых ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Masters Series Monte-Carlo 2006